Leblanc hace referencia a:
  Edward Oliver LeBlanc, político de Dominica;
  Libertad Leblanc, actriz y vedette;
  Luc Leblanc, ciclista;
  Matt LeBlanc, actor de la serie Friends;
  Maurice Leblanc, escritor;
  Nicolas Leblanc, químico;
  Roméo LeBlanc, gobernador de Canadá;
  Tony Leblanc, actor.